Ladislav Blažek je jméno a příjmení, které má více osobností:

 Ladislav Blažek (* 1950) – český politik, v 90. letech 20. století poslanec ČNR a PSP za ODS a LSNS
 Ladislav Blažek (ekonom) – český ekonom, bývalý děkan ESF MU
 Ladislav Blažek (lední hokejista) (* 1962) – brankář v ledním hokeji (působil například v pražské Slavii)
 Ladislav Blažek (podnikatel) – český podnikatel, majitel oděvní firmy Blažek
 Ladislav Blažek (politik ONAH) – český politik, v 90. letech 20. století předseda formace Občanské národní hnutí